Niemcy:
 Rhein-Mosel – gmina związkowa w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mayen-Koblenz

Inne:
 Verkehrsverbund Rhein-Mosel – spółka komunikacyjna w Niemczech

Zobacz też:
 Mosel
 Rhein